Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BMW Open 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 29. und 30. April 2017 stattfanden.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 134 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in München